Simotes annulifer est un synonyme attribué à deux espèces de serpents du genre Oligodon :
 Simotes annulifer Boulenger, 1893, synonyme de Oligodon annulifer (Boulenger, 1893)
 Simotes annulifer De Rooij, 1917, synonyme de Oligodon signatus (Günther, 1864)

Synonyme de serpents (nom scientifique)
Colubrinae